Leonidas I – król Sparty (ok. 490 p.n.e.-480 p.n.e.), poległy pod Termopilami
 Leonidas II – król Sparty (ok. 254 p.n.e.|254-ok. 236 p.n.e.)
 Leonidas z Rodos (II wiek p.n.e.) – starożytny biegacz, wielokrotny zwycięzca igrzysk olimpijskich
 Leonidas z Tarentu (IV-III wiek p.n.e.) – poeta grecki, autor epigramatów
 Leônidas de Silva (1913-2004) – brazylijski piłkarz
 Leonidas – utwór Richarda Glovera z 1738 roku
 Leonidas – imię męskie

Miejscowości w USA:
 Leonidas – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Leonidas (ang. Leonidas Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph

Inne:
 Leonidas – historyczna kopalnia galmanu w Sławkowie w woj. śląskim